— дебютный альбом группы Ikimono-gakari, выпущен в Японии 7 марта 2007 года. Занял четвёртую строчку японского хит-парада Oricon и продержался в чарте почти два года. По оценкам RIAJ, альбом признан «платиновым».

Многие песни из этого альбома использовались в рекламных роликах. Композиция «Hanabi» стала закрывающей композицией аниме-сериала Bleach. «Ryusei Miracle» звучала в аниме Ghost Slayers Ayashi. Песня «Seishun no Tobira» была использована в японской версии мультфильма «Дом-монстр».

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Японии
Поп-альбомы
Альбомы Epic Records